Tenerobotys subfumalis är en fjärilsart som beskrevs av Munroe och Akira Mutuura 1971. Tenerobotys subfumalis ingår i släktet Tenerobotys och familjen Crambidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
subfumalis